Телі́га — застаріле слово, що означає «віз»

Теліга () — українське та польське прізвище.

 Олена Теліга — українська поетеса, публіцистка, літературна критикеса, діячка ОУН.
 Михайло Теліга — український громадський діяч, інженер-лісівник, бандурист, чоловік і сподвижник Олени Теліги.
 Кароль Теліга — ректор Ягелонського університету.
 Леонід Теліга — польський яхтсмен, письменник і журналіст.

Примітки